Pear peut désigner :

 , le mot anglais pour poire
 Pear, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor ;
 le pear, une langue môn-khmer.
 PEAR (PHP Extension and Application Repository), est une collection de bibliothèques PHP.
 Pear OS, distribution GNU/Linux dérivée d'Ubuntu.
 Le refuge de ski Pear Lake, un refuge de montagne américain dans le comté de Tulare, en Californie, inscrit au Registre national des lieux historiques.

Voir aussi